Jewgienij Biełousow (ur. 1962) – radziecki saneczkarz
 Władimir Pawłowicz Biełousow (ur. 1946) – rosyjski skoczek narciarski
 Władimir Siergiejewicz Biełousow (ur. 1947) – rosyjski piłkarz i trener